«Живое» — концертный DVD-альбом русской фолк-группы «Рада и Терновник», изданный в 2008 году инди-лейблом Выргород. Состоит из видеозаписей с концертов группы разного периода.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Альбомы группы «Рада и Терновник»